Beeld
De Koe (Heesselt) van Gerry van der Velden

Molens
De Koe (Ermelo)
De Koe (Haarlem)
De Koe (Rotterdam)
De Koe (Veere)

Theatergroep
 Compagnie De Koe

Zie ook
 Koe (doorverwijspagina)